Ма́йское де́рево:
 Майское дерево — весенний праздничный символ в европейских странах.
 «Майское дерево» — фольклорный фестиваль в Выборгском замке.